Voici la liste des planètes mineures numérotées de 377001 à 378000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 377001 à 378000

377001-377100

377101-377200

377201-377300

377301-377400

377401-377500

377501-377600

377601-377700

377701-377800

377801-377900

377901-378000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000